Thailand Open — профессиональный снукерный турнир, организованный Бэрри Хирном и его Matchroom Sports. В разное время проводился под названиями Thailand Open, Thailand Classic, а также Thailand Masters, которые были рейтинговыми с сезона 1989/90 по 2001/02. В настоящее время изредка проводится как нерейтинговый турнир, не входящий в календарь мэйн-тура.

Марк Уильямс и Джеймс Уоттана (местный игрок) трижды побеждали на турнире.

Победители 
 

В 1999 в квалификационном раунде Эдриан Ганнэл сделал максимальный брейк.

Примечания

Ссылки 
 Архив снукера Криса Тернера 

Thailand Open